Марк Эмилий Скавр ():
 Марк Эмилий Скавр — консул 115 года до н. э.;
 Марк Эмилий Скавр — легат, сын консула 115 года Марка Эмилия Скавра;
 Марк Эмилий Скавр — претор 56 года до н. э., сын консула 115 года Марка Эмилия Скавра;
 Марк Эмилий Скавр, сын претора 56 года Марка Эмилия Скавра.